Peyker ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Peyker (* 1941), österreichischer Stabhochspringer, Weitspringer und Zehnkämpfer
 Karin Peyker (* 1979), österreichische Bildhauerin
 Matthias Peyker, österreichischer Künstler (* 1982), siehe A Thousand Fuegos